Fusa puede hacer referencia a:
 Fusa, figura musical.
 Fusa, municipio de Colombia en el departamento de Cundinamarca.
 Fusa, municipio de Noruega en la provincia de Hordaland.
 Provincia de Fusa, fue una antigua provincia de Japón.